Владимир Павлович Самойлов (9 июля 1927, Хабаровск, РСФСР — 21 апреля 2016, Москва, Российская Федерация) — советский и российский организатор строительства, генеральный директор НТЦ ПСО «Мосинжстрой» и ОАО «НТЦ», лауреат Государственной премии СССР, заслуженный строитель РСФСР.

Биография 
В 1949 г. окончил МИИТ.

С 1949 г. -конструктор Метропроекта. С 1957 г. — научный сотрудник и руководитель лаборатории НИИОСП (Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений) им Н. М. Герсеванова.

В 1970-е гг. — руководитель отделения тоннелей и метрополитенов ЦНИИС (Центральный научно-исследовательский институт транспортного строительства) Минтрасстроя.

В 1980-е гг. — начальник СКТБ (специализированного конструкторского технологического бюро) Главмосинжстроя.

С 1990-х гг. — генеральный директор НТЦ ПСО «Мосинжстрой» и ОАО «НТЦ», , автор монографии «Экспериментальные исследования — важный этап создания щитовых тоннелепроходческих машин».

Автор и соавтор 130 изобретений.

Награды и звания 

Лауреат Государственной премии СССР.

Заслуженный строитель РСФСР (1970).

Награжден 14-ю золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР.

Источники 
 http://regnum.ru/news/853966.html
 http://www.iarex.ru/news/52553.html
 http://devec.ru/tehnika/330-ekspert-tonnelestroitel-ob-unichtozhenii-schitovogo-mashinostroenija-v-rossii-i-perspektivah-podzemnogo-stroitelstva-v-moskve.html